KIO ( soit KDE Entrées-sorties) est un composant de KDE. Il permet d'accéder à n'importe quelle ressource accessible par un chemin ou une URI au moyen d'une API.
Les applications KDE utilisant cette API peuvent alors utiliser ces ressources (fichiers sur support amovibles, pages web, fichiers sur serveur FTP, etc.) de manière transparente, comme si la ressource était un fichier local sur l'ordinateur.

Les KIO slaves sont des programmes qui apportent à KIO le support d'un protocole donné (HTTP, FTP, SMB, SSH, FISH, SVN, TAR, etc.). Ceux disponibles sur un système sont listés dans le programme Kinfocenter.

Il existe également un KIO Slave pour les CD Audio, qui permet par exemple depuis Dolphin, d'extraire par une simple opération de copier/coller ou de cliquer / Déplacer, le contenu d'un CD Audio pour le convertir à la volée en MP3 ou OGG ou CDA ou WAV. Ce qui sera déterminant dans le format de sortie, c'est le répertoire virtuel que l'on aura choisi d'ouvrir (MP3 (requiert lame) / OGG Vorbis / CDA ...)

Voir aussi

Articles connexes 
 GVFS : l'équivalent sous GNOME ;

Liens externes 
  KIO API documentation (KDE4) ;
  KIO API documentation (KDE Frameworks 5) ;

Kde
Kde
Kde